Líncoln — американский автомобильный производитель, принадлежащий Ford Motor Company. В 2011 году объём продаж подразделения в США составил 85 643 автомобиля (падение по сравнению с 2010 годом — 0,22 %).
Автомобили марки продаются в США, Канаде, Мексике, странах Ближнего Востока. В 2014 году Lincoln начал поставки машин на китайский рынок.

История 

Lincoln Motor Company была основана в 1917 году в Детройте Генри Лиландом, который ранее основал Cadillac, для производства авиационных двигателей. Компания была названа в честь Авраама Линкольна, 16 президента США, за которого Лиланд голосовал на первых для себя выборах. После Первой мировой войны Лиланд решил организовать производство престижных автомобилей, но из-за финансовых трудностей был вынужден продать компанию. Покупателем в 1922 году стал Генри Форд, сделавший Lincoln отделением Ford.
Первой моделью марки был Lincoln L-Series, выпускавшийся с 1920 года. Он имел V-образный 8-цилиндровый двигатель, был похож на автомобили Cadillac и стоил 5000 $. В 1932 году начался выпуск Lincoln KB с 12-цилиндровым двигателем. Следующей моделью в 1936 году стал Lincoln Zephyr, также с двигателем V12. За первый год её производства продажи автомобилей Lincoln увеличились в 9 раз. На базе Zephyr в 1940 году была создана удлиненная модель Lincoln Zephyr Continental, выпускавшаяся до 1948 года (с перерывом, вызванным войной), а в 1955 вышла новая модель, теперь называвшаяся просто Lincoln Continental. Её стоимость составляла около 10000$ и была сопоставима со стоимостью Роллс-Ройса. Continental оставался флагманом Ford Motor Company до 1981 года, когда началось производство лимузина Lincoln Town Car.

После вхождения компании в состав концерна Ford Motor Company и до начала 70-х годов автомобили Lincoln выпускались на оригинальных платформах, унификация касалась лишь двигателей. Однако экономия привела к тому, что все платформы линкольнов стали унифицироваться с другими моделями группы.

В 1998—2002 годах Lincoln был частью отделения Premier Automotive Group, после чего был выведен из него в соответствии с новой маркетинговой стратегией Ford.
Lincoln была одной из первых марок, начавших выпуск престижных SUV с моделью Lincoln Navigator в 1998. После спада в начале 2000-х годов начинается более активное обновление модельного ряда, в 2004—2008 годах планируется вывести на рынок 5 новых моделей. Для уменьшения срока подготовки к производству применяется унификация с узлами и платформами, разработанными другими отделениями Ford Motor Company.

Президентские автомобили 
Lincoln имеет многолетний опыт создания лимузинов для президентов США. Первым таким автомобилем стал в 1939 году предназначенный для Франклина Рузвельта Lincoln V12 convertible, названный «Sunshine Special». Он оставался в строю до 1950 года, когда его сменил Lincoln Cosmopolitan, названный «Bubble Top». Им пользовались президенты Трумэн, Эйзенхауэр, Кеннеди и один раз Джонсон. В 1961 году для Кеннеди был построен Lincoln Continental convertible, и именно в этом автомобиле он был смертельно ранен в Далласе 22 ноября 1963 г. Линкольном 1969 г. пользовался Ричард Никсон, а 1972 г. — Форд, Картер, Рейган и Буш-старший. Lincoln 1989 г. остается последним президентским автомобилем марки. В 1983, 1993, 2001 и 2004 годах лимузины Белому дому поставлял Cadillac.

Модельный ряд

Нынешний модельный 
 Lincoln Navigator (1998—)
 Lincoln Nautilus (2017—)
 Lincoln Aviator (2002—2005, 2018 - )
 Lincoln Corsair (2019—)

Выпускавшиеся в недавнем прошлом 
 Lincoln Town Car (1981—2011)
 Lincoln LS (2000—2006)
 Lincoln Zephyr (2006)
 Lincoln Mark LT (2006—2008)
 Lincoln MKX (2007—2017)
 Lincoln MKS (2009—2016)
 Lincoln MKT (2010—2019)
 Lincoln MKC (2014—2019)
 Lincoln MKZ (2007—2020)
 Lincoln Continental (2016—2020)

Исторические 
 Lincoln L-Series (1920—1930)
 Lincoln K-series (1931—1940)
 Lincoln-Zephyr (1936—1940) 
 Lincoln-Zephyr Continental (1940)
 Lincoln-Zephyr (1941-42)
 Lincoln Continental (1941—1948, 1961—1980, 1982—2002, 2016—2020)
 Lincoln Custom (1941—1942)
 Lincoln H-series (1946—1948)
 Lincoln Cosmopolitan (1949—1954)
 Lincoln Sport (1949—1951)
 Lincoln Lido (1950—1951)
 Lincoln Capri (1952—1959)
 Lincoln Custom (1955)
 Lincoln Mark Series (1956—1998)
 Lincoln Premiere (1956—1960)
 Lincoln Versailles (1977—1980)
 Lincoln Blackwood (2002)

Концепт-кары 
 Lincoln Continental 1950-X (1952)
 Lincoln Anniversary (1953)
 Lincoln Maharaja (1953)
 Lincoln XL-500 (1953)
 Lincoln Mardi Gras (1954)
 Lincoln Premiere (1955)
 Lincoln Futura (1955)
 Lincoln Indianapolis (1955)
 Lincoln Continental Town Sedan (1965, 1969)
 Lincoln Coronation Coupe (1966)
 Lincoln Coronation II (1967)
 Lincoln Mark III Dual Cowl Phaeton (1970)
 Lincoln Continental Concept 90 (1982)
 Lincoln Continental Concept (1983)
 Lincoln Quicksilver (1985—1986)
 Lincoln Continental Next Generation Mark (1986—1987)
 Lincoln Vignale (1987)
 Lincoln Machete (1988)
 Lincoln Marque X (1992)
 Lincoln L2K (1995)
 Lincoln Sentinel(1996)
 Lincoln Special LS (1999)
 Lincoln Mark 9 (2001) 
 Lincoln Navicross (2003)

Примечания

Ссылки 
 

Появились в 1917 году в США
Компании Детройта
Организации, названные в честь Авраама Линкольна
Ford